Сергей Дмитриевич Белокопытов (1822—1889) — генерал-лейтенант, командующий 4-м и 15-м армейскими корпусами, временный командующий Казанским военным округом, член Военного совета Российской империи.

Биография 
Происходил из дворян Архангельской губернии, родился 21 июня 1822 года. Образование получил во 2-м кадетском корпусе, откуда выпущен 8 августа 1839 года прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк, где 6 декабря 1841 года был произведён в подпоручики.

В начале 1842 года Белокопытов был командирован в Отдельный Кавказский корпус. Прибыв в Ставрополь, в штаб командующего войсками Кавказской линии и Черномории, был прикомандирован к Кабардинскому егерскому полку, с которым принял участие в Кавказской войне. Вместе с полком в состав Чеченского отряда под командой генерал-адъютанта Граббе. Отряд этот совершил экспедицию в Ичкерию, при беспрерывной перестрелке дошёл до Герзель-аула и затем в Темир-Хан-Шуре соединился с Дагестанским отрядом. За отличия, оказанные в делах с чеченцами, Белокопытов был произведён в поручики.

В 1843 году он возвратился в Санкт-Петербург в лейб-гвардии Финляндский полк. 15 апреля 1845 года назначен ротным командиром и произведён в штабс-капитаны, 11 апреля 1848 года получил чин капитана. В 1849 году, по случаю войны в Венгрии, участвовал в походе войск гвардии к западным пределам Российской империи. В мае 1853 года назначен исправляющим должность младшего штаб-офицера с производством в полковники. Во время Восточной войны в 1854—1855 годах командовал сначала 3-м, а затем 1-м батальонами лейб-гвардии Финляндского полка и состоял в войсках, назначенных на охрану побережья Балтийского моря от возможной высадки англо-французского десанта.

31 августа 1855 года Белокопытов был назначен командующим резервным Якутским пехотным полком, а по переформировании в 1856 году резервных и запасных войск —командиром 4-го резервного батальона того же полка. В ноябре 1863 года назначен командиром 142-го пехотного Звенигородского полка, а в августе 1864 года — Владимирским губернским воинским начальником.

4 апреля 1865 года произведён в генерал-майоры; в 1866 году назначен помощником начальника 31-й пехотной дивизии, а в 1873 году — командиром 1-й бригады той же дивизии.

Занимая должность бригадного командира, с открытием в 1877 году военных действий против турок, Белокопытов поступил в ряды действующей армии и за оказанное при взятии крепости Никополя отличие был награждён орденом св. Владимира 2-й степени с мечами. Затем он отличился при втором штурме Плевны. 29 сентября 1877 года назначен командующим 2-й пехотной дивизией, а при взятии Плевны командовал правым флангом оборонительной линии, за что получил весьма редкую награду — орден Белого орла с мечами.

1 января 1878 года Белокопытов был произведён в генерал-лейтенанты и временно командовал 4-м армейским корпусом, а в 1887 году назначен командиром 15-го армейского корпуса и, занимая эту должность, неоднократно временно командовал войсками Казанского военного округа.

9 апреля 1889 года назначен членом Военного совета.

Скончался 2 декабря того же года в Санкт-Петербурге, похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Именем генерала названо село Белокопитово в Шуменской области Болгарии.

Его сын Митрофан был поручиком лейб-гвардии Егерского полка.

Награды 
Среди прочих наград Белокопытов имел ордена:
 Орден Святой Анны 3-й степени (1849 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1851 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1856 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1864 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1871 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1874 год)
 Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (1877 год)
 Орден Белого орла с мечами (1879 год)
 Орден Святого Александра Невского (8 августа 1889 года)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. II. Л—Я. — , 2009. — С. 135. — ISBN 978-5-9524-4166-8.
 Гулевич С. История лейб-гвардии Финляндского полка 1806—1906 гг. — Ч. 4, отд. II. — , 1907. — С. 23.
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. — Т. 3. — , 2009. — С. 27—28. — ISBN 978-5-89577-145-7.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 18 апреля. — , 1866. — С. 669.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 января. — , 1889. — С. 177.
 Старчевский А. А. Памятник Восточной войны 1877—1878 гг. — , 1878. — С. 38.
 Столетие Военного министерства. 1802—1902. — Т. III, отд. IV. Затворницкий Н. М. Память о членах Военного совета. — , 1907. — С. 565—566.

Члены Военного совета Российской империи
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя) с мечами
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Второго кадетского корпуса
Похороненные на Никольском кладбище (Балашиха)